Germinal was de zevende maand van de Franse republikeinse kalender; germinal betekent: kiemmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 21 of 22 maart en eindigde op 19 of 20 april.

Germinal in film & literatuur
Germinal is ook een in 1885 gepubliceerde roman van de Franse schrijver Émile Zola, behorend tot de cyclus Les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Het werd na eerdere films uit 1913 en 1963 ook door Claude Berri in 1993 verfilmd.

Maand van de Franse republikeinse kalender